Il nome Luigi Chiodi può riferirsi a:

 Luigi Chiodi (1919-1985) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luigi Chiodi – ciclista italiano
 Luigi Chiodi (1914-1988) – monsignore, letterato e scrittore italiano

Pagine correlate
Chiodi (disambigua)
Chiodo (disambigua)